Seggel ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Seggel (1877–1965), deutscher evangelischer Pfarrer
 Karl Seggel (1837–1909), deutscher Augenarzt und bayerischer Generalarzt
 Rolf Seggel (1910–1968), deutscher Politiker (FDP), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter
  Sophie Seggel (1875–1961), deutsche Frauenrechtlerin